Siniconops är ett släkte av tvåvingar. Siniconops ingår i familjen stekelflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Stekelflugor
Siniconops